

Cinema e televisione
 Fate – cortometraggio del 1911 diretto da Phillips Smalley e Lois Weber
 Fate – cortometraggio muto del 1913 diretto da D.W. Griffith
 Fate: The Winx Saga – serie televisiva italo-britannica del 2020

Geografia 
 Fate – città della Contea di Rockwall, Texas

Musica 
 Fate – gruppo musicale heavy metal danese
 Fate: The Best of Death – album dei Death del 1992
 Fate – album dei Fate del 1984
 Fate – album dei Soviet Soviet del 2013
 Fate – album dei Velvet Acid Christ del 1991
 Fate – album dei Dr. Dog del 2008

Altro 
 Fate – media franchise nipponico
 Fate – videogioco del 2005
 Fate – gioco di ruolo
 Fate – rivista statunitense sui fenomeni paranormali e l'ufologia

Pagine correlate 
Fata (disambigua)